

Localidades
Tooele (Utah)
Condado de Tooele

Desambiguações de topônimos